Edizioni Piemme – casa editrice
 Piemme – concessionaria pubblicitaria nazionale del Gruppo Editoriale Caltagirone
 Il Piccolo Missionario – rivista missionaria per ragazzi